Konečný bzw. Konecny ist der Familienname folgender Personen:

 Albrecht Konecny (1942–2017), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Andreas Konecny (* 1957), österreichischer Jurist
 Jaromir Konecny (* 1956), deutscher Schriftsteller und Naturwissenschaftler

 Lukáš Konečný (* 1978), tschechischer Boxer
 Pavel Konečný (* 1943), tschechoslowakischer Radrennfahrer
 Roman Konečný (* 1983), slowakischer Fußballspieler
 Theodora Konecny (1924–1998), österreichische Politikerin (SPÖ)

 Travis Konecny (* 1997), kanadischer Eishockeyspieler
 Vlastibor Konečný (* 1957), tschechoslowakischer Radrennfahrer 

Siehe auch:

 Konetzni
 Konieczny
 Konietzny